Die Saison 2014/15 der Regionalliga Bayern war die dritte Spielzeit der Fußball-Regionalliga Bayern und die siebte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. An dieser Saison nahmen 18 Mannschaften teil. Die Saison begann mit dem ersten Spieltag am 10. Juli 2014 und endete mit dem 34. Spieltag am 23. Mai 2015.
Eine Winterpause unterbrach die Spielzeit vom 30. November 2014 bis zum 6. März 2015.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Bayern qualifizieren sich folgende 18 Mannschaften:
 Absteiger aus der 3. Liga 2013/14: SV Wacker Burghausen
 der Unterlegene der Aufstiegsspiele zur 3. Liga in der Saison 2013/14: FC Bayern München II
 die verbleibenden Teams aus der Regionalliga Bayern 2013/14, die die Plätze 2–14 belegten: FV Illertissen, TSV 1860 München II, FC Augsburg II, TSV Buchbach, FC Ingolstadt 04 II, SV Seligenporten, 1. FC Nürnberg II, SpVgg Greuther Fürth II, FC Eintracht Bamberg, Würzburger Kickers, SV Schalding-Heining, FC Memmingen, SV Heimstetten
 die beiden Aufsteiger aus der Bayernliga 2013/14: SpVgg Bayreuth, VfR Garching
 ein siegreiches Team aus den Relegationsspiel zwischen den Siegern der Relegationsspiele zwischen den Regional- und Bayernliga-Vertretern: 1. FC Schweinfurt 05

Auf- und Abstiegsregelung   
 Aufstieg in die 3. Liga:
Für den Aufstieg in die 3. Liga war der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert.

 direkter Abstieg aus der Regionalliga Bayern:
Am Ende der Saison stiegen die 2 letztplatzierten Vereine aus der Regionalliga Bayern ab.

 direkter Aufstieg in die Regionalliga Bayern:
Am Ende der Saison stiegen die Meister der beiden Staffeln Nord und Süd der Bayernliga in die Regionalliga Bayern auf.

 Qualifikationsrunde um den Verbleib/Aufstieg in die Regionalliga Bayern:
Die zwei Teams vor über den direkten Abstiegsplätzen der Regionalliga Bayern spielen in einer Qualifikationsrunde in Play-offs mit den beiden Zweiten der Bayernliga-Staffeln zwei Vereine aus, die in der Saison 2015/16 in der Regionalliga Bayern spielen werden. Sollten dadurch mehr als 20 Vereine in der Saison 2015/16 in der Regionalliga Bayern spielen, wird nur ein Verein aus der Qualifikationsrunde in der Saison 2015/16 in der Regionalliga Bayern zugegen sein. In diesem Fall gäbe es zwei Play-off-Runden.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation (Aufstiegsspiele) 

|-
| colspan="5"| Somit stieg Würzburger Kickers in die 3. Liga auf, der 1. FC Saarbrücken blieb in der Regionalliga Südwest.
|}

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien wurden der ursprünglichen Terminierung entsprechend angerechnet, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.

Stadien

Einzelnachweise 

Regionalliga 2014
2014